Шеффилдский ботанический сад () — ботанический сад, расположенный у Экклсолл-роуд (англ.) в Шеффилде, Англия, с 5000 видами растений на пощади в 77000 м² (19 акров).

Сады спроектированы Робертом Марноком (англ.) и впервые открыты в 1836 году. Самой примечательной особенностью садов являются стеклянные павильоны (оранжереи), признанные частью английского архитектурного наследия (категория Grade II*, англ.), отреставрированные и вновь открытые в 2003 году. Другими примечательными сооружениями являются главные ворота, домик у южного входа и медвежья яма, содержащая 8-футовую стальную статую медведя-барибала по кличке Медведь Роберт. В розарии (англ.) находится бронзовая скульптура «Пан: Дух дерева», подаренная городу в 1934 году Чарльзом Клиффордом, владельцем газеты Sheffield Telegraph and Star (англ.). Скульптор неизвестен.

Общество ботаников и садоводов Шеффилда сформировано в 1833 году и к 1834 году получило финансирование в размере 7 500 фунтов стерлингов. Деньги были получены продажей акций, что позволило купить 73000 м² (18 акров) обращённых на юг сельскохозяйственных угодий из поместья местного производителя табачных изделий Джозефа Уилсона (англ.). На этой земле и был организован ботанический сад. Летом 1836 года сад посетили 12000 человек. Шеффилдский городской фонд (англ.) взял на себя управление садами в последние годы XIX века, когда организаторы сада выплатили акционерам номинальную стоимость акций в 5 фунтов стерлингов. Фонд отменил существовавшую плату за вход и с тех пор вход в Ботанический сад остаётся бесплатным. Хотя Шеффилдский городской фонд по-прежнему остаётся собственником сада, 18 декабря 1951 года Городской совет Шеффилда (англ.) заключил договор аренды сроком на 99 лет, тем самым взяв управление на себя.

В садах хранится национальная коллекция видов саркококка (англ.), вейгела и диервилла.

Фотографии

Примечания

Библиография 

 Sheffield Botanical Gardens: People, Plants & Pavilions. R.A. Hunter 2007

Ссылки 

 Сайт Шеффилдского ботанического сада
 Сайт Друзей Шеффилдского ботанического сада

Архитектура Шеффилда
Сады и парки Англии